Илья Вестман:
 Вестман, Илья Карлович, обер-секретарь Коллегии иностранных дел.
 Вестман, Илья Владимирович (1849—?) — генерал-майор.